Довла́тов — російська форма прізвища, яке походить від поширеного в ісламському світі чоловічого імені Довлат (Давлат, Даулат, Давлад, Давлет, Девлет, Давлі, Давлікач). У перекладі з перської означає «багатство», «достойність».

Персоналії 
 Євген Довлатов (* 1991) — український активіст руху ЛГБТ.
 Леонід Довлатов (1920—2012) — російський актор театру та кіно.
 Сергій Довлатов (1941—1990) — російський і американський письменник та журналіст.
 Алла Довлатова (* 1974) — російська актриса.

Російські прізвища